Die WTA Championships 2010 (auch als Sony Ericsson Championships - Doha 2010 bekannt) waren ein Damen-Hartplatzturnier und das nach den vier Grand-Slam-Turnieren bedeutendste Tennisturnier des Jahres. Das Turnier fand vom 26. bis zum 31. Oktober 2010 in Doha, Katar, statt. Die Tennismeisterschaften der WTA Tour im Dameneinzel und -doppel wurden zum dritten und letzten Mal im Khalifa International Tennis Complex ausgetragen. Von 2011 bis 2013 findet die Veranstaltung im Sinan Erdem Dome im türkischen Istanbul statt.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel die US-Amerikanerin Serena Williams und im Doppel die Spanierinnen Nuria Llagostera Vives und María José Martínez Sánchez.

Das Einzelfinale gewann Kim Clijsters gegen Caroline Wozniacki mit 6:3, 5:7 und 6:3. Im Doppel besiegte die Paarung Gisela Dulko/Flavia Pennetta im Endspiel Květa Peschke und Katarina Srebotnik mit 7:5 und 6:4.

Einzel

Qualifikationsmodus 
Die acht bestplatzierten Damen der WTA Tour hatten sich für diesen Wettbewerb qualifiziert. Dazu kamen noch zwei Reservistinnen.

Qualifikation 
 
 1 Saison verletzungsbedingt beendet.
 2 Reservistin

Austragungsmodus 
In der Rundenturnierphase (engl. Round Robin) spielten je vier Spielerinnen in zwei Gruppen, jede gegen jede. Die beiden Bestplatzierten jeder Gruppen qualifizierten sich für das Halbfinale, das nach dem K.-o.-System ausgetragen wurde; die Siegerinnen bestritten das Endspiel.

Setzliste

Halbfinale, Finale

Gruppe White

Gruppe Maroon

Doppel

Qualifikationsmodus 
Die vier bestplatzierten Doppelpaarungen der WTA Tour qualifizierten sich für diesen Bewerb.

Qualifikation 

 1Saison verletzungsbedingt beendet

Austragungsmodus 
Die Turniersiegerinnen wurden nach dem K.-o.-System ermittelt.

Setzliste

Halbfinale, Finale

Preisgeld und WTA-Weltranglistenpunkte 
Das Turnier war mit 4,5 Millionen Dollar dotiert:

 1 Das Preisgeld im Doppel gilt pro Paarung
 2 In der Rundenturnierphase wurden 70 Punkte/Niederlage und 230 Punkte/Sieg vergeben; hätte die Turniersiegerin alle ihre Spiele gewonnen, wäre sie auf 1.140 Punkte gekommen.

Weblinks 
 Offizielle Website der WTA: Race to the Sony Ericsson Championships Singles Standings (englisch)
 Offizielle Website der WTA: Race to the Sony Ericsson Championships Doubles Standings (englisch)
 Offizielle Website der Sony Ericsson Championships (englisch)
 Offizielle Website der WTA: WTA Championships Doha 2010 (englisch)

Einzelnachweise 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Doha